Matsumura se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Shonen Matsumura
 Jinzô Matsumura
 Sumiko Matsumura
 Takeshi Matsumura